

Patronyme 
Le nom de Richert est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Augustin-Xavier Richert (1879-1975), général français ;
 Benjamin Richert (1998-), joueur de handball International français ;
 Carole Richert (née en 1967), actrice française ;
 Hans-Egon Richert (1924-1993), mathématicien allemand ;
 Johann-Georg Richert (1890—1946), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Nate Richert (né en 1978), acteur américain ;
 Philippe Richert (né en 1953), personnalité politique française ;
 Teddy Richert (né en 1974), footballeur français ;
 William Richert (1942-2022), réalisateur américain ;
 Xavier Richert (1913-1992), administrateur des TAAF de 1955 à 1959.

Sciences 
 Théorème d'Iwaniec et Richert, théorème auquel a contribué Hans-Egon Richert

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien